En Pologne :
 Pacanów, village de la voïvodie de Sainte-Croix, siège de
  la gmina Pacanów.
 Pacanów, village de la voïvodie de Silésie.